800 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 800 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 623468.
 800 км, он же 801 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия, Беломорский район.

Примечания